Мартунинский район:
 Мартунинский район — административная единица в составе Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР
 Мартунинский район — административная единица в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
 Мартунинский район — административная единица в составе Армянской ССР